Ballads steht für:

 Ballads (Eric-Clapton-Album), eine Kompilation von Eric Clapton
 Ballads (Earl-Klugh-Album), eine Kompilation von Earl Klugh
 Ballads (Mary-J.-Blige-Album), eine Kompilation von Mary J. Blige
 Ballads (John-Coltrane-Album), ein Studioalbum von John Coltrane
 Ballads (Liane-Carroll-Album), ein Studioalbum von Liane Carroll
 Ballads (David-Murray-Album), ein Studioalbum David Murray